Speyer est un nom propre allemand qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Speyer, nom allemand de la ville allemande de Spire et d’un arrondissement du Sud du Land de Rhénanie-Palatinat.

Patronyme 

 , famille américaine de banquiers d’origine juive allemande :
  (1862-1932), financier et philanthrope américain ;
  (1835-1902), banquier et mécène allemand ;
  (1861-1941), banquier américain ;
  (1812-1892), entomologiste allemand ;
 Alexius von Speyer (1583-1629), prêtre catholique, capucin et diplomate allemand ;
  (1902–1966), joueur de hockey canadien ;
  (1941-), homme politique canadien ;
 Christian Speyer (1855-1929), peintre allemand ;
 Darthea Speyer (1919-2014), galériste américaine ;
  (1883-1932), actrice allemande ;
 Georg Hohermuth von Speyer (v. 1500-1540), conquistador allemand ;
 Hans von Speyer (-), écrivain allemand ;
 Herbert Speyer (1870-1942), homme politique belge ;
 Jaap Speyer (1891-1952), réalisateur néerlandais ;
 Jerry Speyer (1940-), homme d’affaires américain de l’immobilier ;
 Leonora Speyer (1872-1956), violoniste et poétesse américaine ;
 Louis Speyer (1890-1980), hautboïste américain ; 
 Wilhelm Speyer (1887-1952), écrivain allemand ;

Personnage de fiction 
 Forest Speyer, personnage de la série de jeux vidéo Resident Evil.

Architecture 
 , maison bourgeoise de la famille Speyer à Francfort-sur-le-Main, aujourd’hui appelée Villa Kennedy.

Société 
 Tishman Speyer Properties, société immobilière américaine fondée notamment par Jerry Speyer.

Astronomie 
 (263932) Speyer, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.